Loud (band), een Britse hardrockband
 Loud (Timo Maas), een muziekalbum uit 2002
 Loud (Rihanna), een muziekalbum van Rihanna uit 2010
 Loud (R5), een ep uit 2013

Zie ook 
 Loudness